Лукас Мисаэль Некуль (; ) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Арсенал».

Клубная карьера 
Некуль — воспитанник клуба «Арсенал» из Саранди. 14 апреля 2018 года в матче против «Бельграно» он дебютировал в аргентинской Примере. По итогам сезона клуб вылетел в Примеру B, но Некуль остался в команде. 2 декабря в поединке против «Феррокарриль Оэсте» Лукас забил свой первый гол за «Арсенал». По итогам сезона он помог клубу вернуться в элиту.

Международная карьера 
В 2019 году Некуль в составе олимпийской сборной Аргентины стал победителем Панамериканских игр в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Эквадора, Мексики, Панамы, Уругвая и Гондураса. В поединке против гондурасцев Лукас забил гол.

Достижения 

Международные

Аргентина (до 23)
 Победитель Панамериканских игр — 2019

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Саранди